Les championnats d'Europe de tennis de table 2014 ont eu lieu du 24 au  à la MEO Arena de Lisbonne, au Portugal. Les seuls tableaux disputés sont les tableaux par équipe. C'est la première édition qui se déroule avec les nouvelles balles en plastique.

Messieurs par équipes 
L'équipe du Portugal s'impose en finale contre l'équipe d'Allemagne 3-1, avec des victoires de Marcos Freitas et Tiago Apolónia, contre une victoire de Timo Boll contre João Monteiro. Les Allemands étaient tenants du titre et invaincus depuis 2007.

Dames par équipes 
L'équipe d'Allemagne s'impose en finale contre l'Autriche.

Notes et références 

2014
Tennis de table
Tennis de table 2014
Europe 2014
Europe
Sport au Portugal en 2014
Sport en septembre 2014